Rili Dope — рок-группа из Минска, Беларусь. Основана в 2011 году.
Музыкальные вкусы участников группы Rili Dope складывались под влиянием таких групп и музыкантов, как Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, Paul Gilbert, Zakk Wylde, Rage Against The Machine.

История 
В 2012 году Rili Dope играют на открытии концерта Limp Bizkit в Москве, а в 2015 — после жёсткого конкурсного отбора выступают, как открывающая группа, на  концерте Linkin Park в Минске.

Дискография 
Группа записала в 2013 году альбом Boosted Rooster и в 2015 — сингл I Think Not, а в 2017 году вышел второй студийный альбом группы A Place for Us.

Ссылки 

 Электронный пресс-кит
 
 
 
 

Музыкальные коллективы Белоруссии